Леньковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Леньки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3445 человек, в том числе 1613 мужчин и 1832 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3406 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Дмитриевка,
 село Леньки.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края